A Associação Piauí Rugby, conhecida também como Piauí Rugby, é um clube brasileiro de rugby union com sede na cidade de Teresina. Disputa suas partidas como mandante no Estádio Albertão e treinam no Clube de Engenharia do Piauí.

História 
Foi fundado por ex-atletas do Teresina Rugby Clube tais quais Hugo Cordeiro, André Magalhães, Fontenele Júnior, Caio Soares, Gustavo Carvalho. Inicialmente, devido uma associação com o Fúria Titans Rugby de Salvador, chamavam-se de Titans Teresina. Mas logo depois renomearam-se Piauí Rugby.

Após uma constancia nos treinamentos, conseguiram novos adeptos aumentando seu quadro de atletas. Assim passaram a disputar a Liga Nordeste de Rugby XV de 2012, um feito inédito no estado, pois no Teresina Rugby Clube não havia atletas suficientes para o Rugby à XV.

Na Liga Nordesste 2013 terminaram a 1ª fase líderes do Grupo A, venceram a semifinal contra o Asa Branca-CE e chegaram invictos à final em Teresina. Mas o Alecrim F.C. Rugby foi mais eficiente, deixando os piauienses em 2º lugar.

Campeonatos

Masculino 

Times de rugby do Piauí